Öna kan syfta på:
Öna kulturreservat – i Nykils socken, Linköpings kommun, Östergötland, 
Öna, Mora – del av Mora tätort, Dalarna, 
Öna (ö i Östra Silen), eller Storöna, en ö i Silleruds socken, Årjängs kommun, 
Öna (ö i Västra Silen), en ö i Silbodals socken, Årjängs kommun,